Growing (von engl. „to grow“ – wachsen) bezeichnet:
 Outdoor-Growing und Indoor-Growing Anbaumethoden von Hanf als Rauschmittel
 Region Growing ein Bildsegmentierungsverfahren.
 Image Growing einen Textursynthesalgorithmus